Valva – ciascuna delle due parti in cui si divide il guscio di certi frutti (come i legumi) 
 Valva – ciascuna delle due parti che formano la conchiglia dei bivalvi (mitili, ostriche, e vongole)
 Valva – ogni riquadro di un dittico
 Valva – uno dei sette gastaldati istituiti dai Longobardi nell'odierno Abruzzo
 Valva – dispositivo ortopedico utilizzato per immobilizzare un arto traumatizzato
 Valva – comune in provincia di Salerno
 Valva – anticamente Corfinium, oggi Corfinio
 Valva – famiglia nobile italiana